La Madeleine – gmina i miejscowość we Francji
 Madeleine – stacja metra w Paryżu
 Madeleine – wampir z powieści Anny Rice